

Известные носители фамилии 
 Фрайман, Антон Львович (1908–1972) — советский историк.
 Фрайман, Памела (род. 1959) — американский телережиссёр и телепродюсер.